Bocourt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marie Firmin Bocourt
 José L. Bocourt Vigil